Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW – jedna z największych specjalistycznych wystaw ogrodniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Impreza jest miejscem spotkań producentów owoców i warzyw z producentami i dystrybutorami maszyn ogrodniczych, środków produkcji, chemii, nawozów oraz dostawcami usług dla branży ogrodniczej. Targom towarzyszą specjalistyczne konferencje branżowe: sadownicza, truskawkowa, o niszowych uprawach jagodowych, warzywach polowych oraz uprawach pod osłonami. Wśród wykładowców są polscy i zagraniczni specjaliści, naukowcy oraz praktycy.

Produkty i usługi prezentowane na targach TSW:

 maszyny
 środki ochrony roślin
 nawozy i biostymulatory
 tunele foliowe i szklarnie
 nasiona
 nawadnianie
 materiał szkółkarski
 opakowania i maszyny pakujące
 akcesoria ogrodnicze
 technika przechowalnicza
 usługi informatyczne
 usługi logistyczne
 usługi dla ogrodnictwa
 konstrukcje sadownicze

Przypisy 

Imprezy targowe